SD poate fi:

 Secure Digital, tip de memorie flash cu utilizare foarte răspândită
 Sudan, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .sd, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sudan
 Dakota de Sud, codul poștal al acestui stat SUA
 SDTV, televiziune cu rezoluție standard (un standard de difuzare a semnalului și imaginilor)

Legături externe 
  „SD” la acronymfinder.com